hrabstwo Atchison (ang. Atchison County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Atchison (ang. Atchison County) w USA, w stanie Missouri